Чемпионат США по волейболу среди мужчин — ежегодное соревнование мужских волейбольных команд Соединённых Штатов Америки. Проводится с 1928 года.

До 2012 соревнования проводились в рамках открытого чемпионата США. С 2013 организатором является Волейбольная премьер-лига США (USA Premier Volleyball League — PVL).

Формула соревнований 
Чемпионат в премьер-лиге проводится в одном городе в течение нескольких дней и состоит из двух групповых этапов и плей-офф. 

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 − 2, за поражения 2:3 — 1 очко, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. Первичным критерием при распределении мест в группах является количество побед, затем — результаты личных встреч, далее — количество очков, соотношение партий, соотношение игровых очков.

4-й чемпионат США в рамках PVL прошёл с 28 по 31 мая 2016 года в Орландо (штат Флорида). В нём приняли участие 15 команд, представлявшие региональные волейбольные ассоциации: «Хусьер Пайнэппл» (штат Индиана), «Грейт Лэйкс Лайтнинг» (штат Иллинойс), «Айова Айсмэн» (штат Айова), «Бэджер Лайтс Аут» (штат Висконсин), «Алоха Спорт Конкс» (штат Гавайи), «Флорида Уэйв» (штат Флорида), «Ирукуойс Эмпайр» (штат Нью-Йорк), «Кейстоун Пенн Блэст» (штат Пенсильвания), «Саут Калифорния Эвеланш» (штат Калифорния), «Аризона Сиззл» (штат Аризона), «Чесапик Райзинг Тайд» (штат Виргиния), «Галф Кост Риптайдс» (штат Луизиана), «Норт Калифорния Уайлдфайр» (штат Калифорния), «Лэйкшор Сёрдж» (штат Мичиган), «Нью Инглэнд Миднайт Райдерз» (штат Мэн). Чемпионский титул во 2-й раз подряд выиграла команда «Хусьер Пайнэппл», победившая в финале «Грейт Лэйкс Лайтнинг» 3:1. 3-е место заняла «Айова Айсмэн».

В 2017 году чемпионат PVL не проводился, а национальное первенство было разыграно в рамках открытого чемпионата США. В турнире, прошедшем с 27 по 30 мая в Анахайме, приняли участие 11 команд: «Хусьер Пайнэппл» (штат Индиана), GEVA (Нью-Йорк), «OCVC Чакарронс» (штат Калифорния), Volleyball Academy of America (Плезантон, штат Калифорния (Северная)), «Ирукуойс Эмпайр» (штат Нью-Йорк), «Саут Калифорния Эвеланш» (штат Калифорния), «Аризона Сиззл» (штат Аризона), «Бэджер Лайтс Аут» (штат Висконсин), «Аризона Хит» (штат Аризона), «Айова Айсмэн» (штат Айова),  «UACH Mexico» (Чиуауа, Мексика). Турнир состоял из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии команды были разделены на две группы, в которых играли в один круг. По три лучшие команды из групп вышли в плей-офф и по многоступенчатой формуле определили двух финалистов, которые разыграли первенство. Чемпионский титул выиграла команда «Саут Калифорния Эвеланш», победившая в финале «Хусьер Пайнэппл» 3:0. 3-е место заняла Volleyball Academy of America.

В 2018 национальное первенство вновь проводилось в рамках открытого чемпионата страны. Турнир прошёл 26-29 мая в Далласе (штат Техас) с участием 7 команд: «OCVC Чакарронс» (штат Калифорния), «Норт-Ист Форс» (Новая Англия), «Тим LVC» (штат Нью-Йорк), «Тим Фридом» (Нью-Йорк), «Свингерс» (Новая Англия),  «UACH Mexico» (Чиуауа, «Сикс Бакс» (штат Огайо). Команды играли в один круг, после чего 4 лучших вышли в полуфинал плей-офф. Победители полуфинальных пар в финальном матче определили чемпиона, проигравшие в матче за 3-е место — бронзового призёра. Чемпионский титул выиграла команда «Тим LVC», победившая «Тим Фридом» 3:0. 3-е место занял «OCVC Чакарронс».

В 2019 открытый чемпионат США прошёл 24-28 мая в Колумбусе (штат Огайо) с участием 6 команд: «Академи Юнайтед» (Плезантон, штат Калифорния (Северная)), «Тим Фридом» (Нью-Йорк), RUKKUS (штат Калифорния (Южная)), «Тим LVC» (штат Нью-Йорк), «Норт-Ист Форс» (Новая Англия), «Олд Пэлц» (Нью-Йорк). На первом этапе команды провели однокруговой турнир, после чего по многоступенчатой формуле определили двух финалистов, которые разыграли первенство. Чемпионский титул выиграла «Академи Юнайтед», победившая в финале RUKKUS 3:0. 3-е место заняла «Тим LVC».

Чемпионы (открытый чемпионат)

Призёры PVL

Профессиональные волейбольные лиги

International Volleyball Association (IVA) 
Интернациональная волейбольная ассоциация существовала в 1975—1980 годах. Чемпионами были: «Лос-Анджелес Старз» (1975), «Сан-Диего Брейкерз» (1976), «Орэндж Каунти Старз» (1977), «Санта-Барбара Спайкерз» (1978), «Тусон Скай» (1979).

USA Premier Volleyball League (PVL) 
Волейбольная премьер-лига США основана в 2012 году и включила в себя 40 региональных ассоциаций волейбола, разделённых на три конференции (западную, центральную и восточную). Первый чемпионат мужских команд прошёл в 2013 году с участием 5 клубов и завершился победой команды «Флорида Уэйв». В чемпионате 2014 приняли участие уже 12 команд.

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по волейболу среди женщин

Ссылки 
 USA Volleball
 USA Premier Volleyball League 

Чемпионаты США по волейболу